Monster Night () é um filme norte-americano do gênero terror, dirigido por Leslie Allen e Lorenzo Doumani, com estreia em Março de 2006.

Sinopse
Isaac e Dana tem que tomar conta do irmãozinho justo na noite de Halloween, a noite mais divertida do ano. O que eles não sabem é que a casa deles é assombrada. Junto com a chefe de torcida e o atleta da escola, os quatro embarcam numa aventura de dar calafrios, por passagens secretas, zumbis dançantes, vampiros e outras criaturas fantásticas na busca pelo irmãozinho sumido. Na tradição de Scooby Doo (Scooby-Doo), Beetlejuice (Os Fantasmas Se Divertem) e Ghostbusters (Os caça-fantasmas), prepare-se para uma diversão do outro mundo!

Elenco
Taylor Dooley ... Dana Ackerman.
Jake Thomas ... Issac Ackerman.
Matthew Lawrence ... Brock Anderson.
Nikki Griffin ... Jessica.
Robert Carradine ... George Ackerman.
Vanessa Angel ... Claire Ackerman.
Kareem Abdul-Jabbar ... Frostbite.
Jimmy Bennett.
Carrie 'CeCe' Cline ... Brandy.
Chris Coppola ... Sr. Incredulus.
Skyler De Wilde.
Alisia Geanopulos ... Poker girl.
Taylor Greer ... Popular student.
Richard Halpern ... Winston Churchill.
Marcelle Larice ... Ms. Mama Jama.
Robert Allen Mukes.
Joss Saltzman ... Vincent Ackerman.
Bob Thomas ... Dean.
Simms Thomas ... Ms. Willowpuff.
Musetta Vander ... Miss Morticia.
Jonny Vincent ... J.J.